Losowa (ukrainisch ; russische Entsprechung Losowaja/Лозовая) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Charkiw, siehe Losowa

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Saky, siehe Losowa (Saky)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw, siehe Losowa (Bohoduchiw)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Losowa (Isjum)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kehytschiwka, siehe Losowa (Kehytschiwka)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Losowa (Wowtschansk)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk, siehe Losowa (Wolotschysk)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sosnyzja, siehe Losowa (Sosnyzja)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Losowa (Ternopil)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk, siehe Losowa (Chmilnyk)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Scharhorod, siehe Losowa (Scharhorod)

Losowa ist auch der Name mehrerer Flüsse in der Ukraine:
 Nebenfluss der Murafa, siehe Losowa (Murafa)
 Nebenfluss des Luhan, siehe Losowa (Luhan)